Нюба:

 Нюба — река в Архангельской области.
 Нюба — река в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.
 Нюба — деревня Котласского района Архангельской области.

См. также 
 Восточная Нюба
 Северная Нюба